Kasjopeja – w mitologii greckiej królowa Etiopii, matka Andromedy
 Kasjopeja – gwiazdozbiór nieba północnego
 Kasjopeja A – pozostałość po supernowej
 kasjopeja (Cassiope) – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych